Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Griper :
 le , une canonnière lancée en 1797 et vendue en 1802 ;
 le , un brick de 12 canons lancé en 1804 et échoué en 1807 ;
 le , un brick de 12 canons lancé en 1813, utilisé comme navire océanographique de 2 canons en 1824 et démantelé en 1868 ;
 le , une canonnière de classe Albacore lancée en 1855 et démantelée en 1869 ;
 le , une canonnière de classe Ant lancée en 1879, renommé  en 1923 puis  en 1933 et vendue en 1937 ;
 le , un remorqueur de classe Assurance lancé en 1942, vendu en 1946 à Singapour et renommé Surabaja en 1962.

Griper